Lefort, auch Le Fort bzw. le Fort steht für:
 das Adelsgeschlecht Le Fort (Adelsgeschlecht)
 eine Klassifizierung von Oberkieferfrakturen, die Le-Fort-Frakturen

Lefort, auch Le Fort bzw. le Fort ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Peter Johann von Le Fort (1794–1862), Handelsherr und Landrat in Mecklenburgisch-Schwerin, Klosterhauptmann in Dobbertin
 Cecily Lefort (1900–1945), britische Agentin
 Claude Lefort (1924–2010), französischer Philosoph
 Enzo Lefort (* 1991), französischer Fechter
 François Le Fort (1656–1699), Genfer Offizier in russischen Diensten
 Gertrud von le Fort (1876–1971), deutsche Schriftstellerin
 Jean-Michel Lefort (* 1980), französischer Badmintonspieler
 Johann Justin Joseph Leopold Chevalier Le Fort († 1808), Steuereinnehmer von Viersen
 Jordan Lefort (* 1993), französischer Fußballspieler
 Léon Clément Le Fort (1829–1893), französischer Chirurg
 Lilas Lefort (* 1979), französische Badmintonspielerin
 Peter Alexander von le Fort (1899-nach 1960), deutscher Sportfunktionär
 Pierre Le Fort (1676–1754), Genfer General in russischen Diensten
 Ricardo le Fort (* 1965), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Roger le Fort (1285/88–1367), französischer Erzbischof
 René Le Fort (1869–1951), französischer Chirurg aus Lille (siehe Le-Fort-Fraktur)